В одиночному розряді тенісного турніру Prague Open 1999, який проходив у рамках Серії ATP Challenger, Міхал Табара здобув титул, у фіналі перемігши Жана-Рене Лінара 6-4, 6-1.

Сіяні гравці 

  Томаш Зіб (чвертьфінал)
  Вілле Льюкко (чвертьфінал)
  Гастон Етліс (1-ше коло)
  Їржі Ванек (2-ге коло)

 Андрій Черкасов (2-ге коло)
 Рогір Вассен (2-ге коло)
 Крістоф Рохус (1-ше коло)
 Ліор Мор (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Prague Open